Naakajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Naakajärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (1,1 km²)
Pikku Naakajärvi, sjö i Pajala kommun,  (4,98 ha)
Naakajärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (5,98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn